Frischmuth ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Frischmuth (* 1941), österreichische Schriftstellerin und Übersetzerin
 Felicitas Frischmuth (1930–2009), deutsche Schriftstellerin und Lyrikerin
 Gert Frischmuth (1932–2012), deutscher Chorleiter und Musikpädagoge
 Gertrud Frischmuth (1903–1987), deutsche Theologin
 Hans Frischmuth († nach 1542), deutscher Buchdrucker
 Horst Frischmuth (1920–2008), Gründer des Ostpreußenblattes